О термине из программирования см. Зарезервированное слово.

Ключевое слово — слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами дать высокоуровневое описание содержания текстового документа,  выявить его тематику. В вебе используется главным образом для поиска.

Набор ключевых слов близок к аннотации, плану и конспекту, которые тоже представляют документ с меньшей детализацией.

Когда используют термин «ключевое слово», подразумевают несколько близких, но не сводимых друг к другу понятий.

Ключевое слово в анализе текста 
Ключевые слова в анализе текста (в том числе, при построении индекса в поисковых системах) — особо важные, общепонятные, ёмкие и показательные для отдельно взятой культуры слова в тексте, набор которых может дать высокоуровневое описание его содержания для читателя, обеспечив компактное представление и хранение его смысла в памяти. 
Ключевые слова (КС) характеризуются тем, что:
 являются наиболее употребительными (частотными) наименованиями, обозначают признак предмета, состояние или действие;
 представлены значимой лексикой, достаточно обобщены по своей семантике (средней степени абстракции), стилистически нейтральны, не оценочны;
 связаны друг с другом сетью семантических связей, пересечения значений;
 более половины слов ядра тематического компонента состоит из ключевых слов, а минимальный набор КС приближается к инварианту содержания при их логическом упорядочивании;
 набор КС состоит из 5—15 или 8—10 слов, что соответствует объёму оперативной памяти человека;
 при слишком частом повторении КС в тексте поисковики могут расценить это как спам и не показывать данный ресурс в строке выдачи
 набор КС определяет контексты слов, обладающих максимальной предсказуемостью.

Извлечение ключевых слов 
До настоящего времени не разработана последовательная методика обнаружения ключевых слов человеком. Отсюда вытекает и сложность разработки методов и алгоритмов извлечения КС для вычислительной техники. В современных алгоритмах извлечения КС можно выделить три последовательных этапа:
 Предобработка. Здесь могут быть реализованы такие вспомогательные процедуры как графематический анализ (токенизация текста, удаление разметки), морфологический разбор, лексическая нормализация (в том числе согласование синонимов), лемматизация (стемминг), частеречная разметка, удаление стоп-слов (служебной лексики) и т. д.
 Распознавание. Принятие решения о принадлежности того или иного слова-кандидата к множеству КС.
 Постобработка. Здесь может осуществляться усечение списка, его ранжирование и упорядочивание, визуализация методами когнитивной графики т. д.
Совокупность методов автоматического извлечения КС классифицируют по нескольким основаниям:
 наличию элементов обучения и подходов к его реализации;
 типу математического аппарата системы распознавания, обусловленного формой информации представления признаков ключевых слов;
 типу используемых для реализации метода лингвистических ресурсов.

Ключевое слово в разметке веб-страниц 
 В HTML для задания ключевых слов есть элементы HTML meta с атрибутом keywords. Такой путь задания ключевых слов открывает ещё больше возможностей для злоупотребления, поэтому некоторые поисковые системы используют этот тег как фактор для улучшения ранжирования страниц, а некоторые нет. Так например, Google часто игнорирует ключевые слова в теге из-за слишком большого злоупотребления им в прошлом. Однако их используют другие пользовательские агенты (например, веб-браузеры для поиска по закладкам).
 В микроформатах XHTML ключевые слова, описывающие документ, представлены в виде списка ссылок, каждая из которых должна вести на страницу, содержащую список документов, также содержащих это ключевое слово. Таким образом, возможность злоупотреблений несколько уменьшается, поскольку каждая ссылка должна вести к реальному содержимому. Для таких ключевых слов чаще используются термины «теги», «метки», а на уровне кода реализуются они с помощью микроформата tag-rel.

Ключевые слова — это основной способ упорядочивания контента в фолксономиях.

История и влияние 
До 2009 года метатег keywords был практически незаменим в области поискового продвижения. Многие SEO специалисты использовали его в неправильном формате и со временем он начал терять смысл, а результаты поиска зачастую не отвечали ожидаемому. 21 сентября 2009 года самая популярная Поисковая система Google заявила, что больше не будет учитывать данный метатег в результатах поиска.

Однако некоторые поисковые системы еще учитывают данный тег, хоть и не так как и ранее. К примеру ПС Yandex еще учитывает его при ранжировании поисковых результатов. Это хорошо видно в проводимом эксперименте влияния метатега Keywords .

См. также 
 Метаданные
 Индексация в поисковых системах
 Полнотекстовый поиск
 Статистика запросов
 Облако ключевых слов
 Шумовые слова

Примечания 

Ключевые слова в тексте на данный момент времени, является самым важным фактором ранжирования сайта. Если на ресурсе нет контента поисковая система Google не поймет, про что ваш сайт. Статья https://trust-seo.com/chto-takoe-kljuchevye-slova/ полностью открывает что такое ключевые слова. При соблюдении правил написания контента сайт улучшит свое ранжирование в поисковых системах.

Литература 
 Ванюшкин А. С. Методы и алгоритмы извлечения ключевых слов  / А. С. Ванюшкин, Л. А. Гращенко // Новые информационные технологии в автоматизированных системах. — 2016. — № 19. — С. 85-93.
 Корытная М. Л. Роль заголовка и ключевых слов в понимании художественного текста: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тверь, 1996.
 Роднянский В. Л. О роли ключевых слов в понимании текста // Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. Калинин, 1986. С.106-113.
  Сахарный Л. В., Штерн А. С. Набор ключевых слов как тип текста // Лексические аспекты в системе профессионально-ориентированного обучения иноязычной речевой деятельности. Пермь: Пермский политехнический ун-т, 1988. С. 34—51.
 Сахарный Л. В. Расположение ключевых слов в структуре развернутого текста (к изучению деривационных механизмов компрессии текста) // Деривация в речевой деятельности (Общие вопросы. Текст. Семантика). Пермь, 1988. С.27—29.
 Сиротко-Сибирский С. А. Смысловое содержание текста и его отражение в ключевых словах (на материале русских текстов публицистического стиля): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1988

Поисковые системы
Автоматическая обработка текстов
Всемирная паутина
Программирование